Irish Football League 1897–98 var den ottende sæson af Irish Football League og dermed også det ottende irske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. 

Turneringen blev vundet af Linfield FAC, som dermed vandt ligaen for femte gang. Holdets første fire ligatitler blev opnået i sæsonerne 1890-91, 1891-92, 1892-93 og 1894-95.

Resultater

Slutstilling

Kampe

Kilder / eksterne henvisninger 
 IFFHS - Irish Football League 1897/1898    
 RSSSF - Northern Ireland - Final League Tables 1890-1998 
 Irish Football Club Project - Irish Football League - Season 1897/98

Noter 

Sæsoner i Irish Football League
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898